Elisa Marchioni (1966) – politica, giornalista e insegnante italiana
 Elisabetta Marchioni (XVII-XVIII secolo) – pittrice italiana
 Italo Marchioni, a volte americanizzato in Marchiony o Marciony (1868-1954) – produttore italoamericano di gelati e cialde 
 Ubaldo Marchioni (1918-1944) – presbitero italiano, una delle vittime della strage di Marzabotto
 Vinicio Marchioni (1975) – attore italiano

Pagine correlate
Marchione
Marchionni